Алёна Лео́нова:
 Леонова, Алёна Валентиновна (более известна как Алёна Свиридова; род. 1964) — российская певица.
 Леонова, Алёна Игоревна (род. 1990) — российская фигуристка.